Con Oak Hill Cemetery ci si può riferire a:

Oak Hill Cemetery – cimitero a Georgetown, Washington D.C.
Oak Hill Cemetery – cimitero a Lawrence, Kansas
Oak Hill Cemetery – cimitero a Nyack, New York